Монолит — цельная каменная глыба.
 «Монолит» — здание в столице Азербайджана, в городе Баку.
 «Монолит» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Монолит» — украинский мини-футбольный клуб из Харькова.
 «Монолит» — фантастический фильм 1993 года производства США.
 «Монолит» (Витебский завод радиодеталей) — белорусское предприятие электронной промышленности
 МоноЛИТ — жилой дом белорусских писателей в Минске.
 Монолитное ядро — тип ядра операционных систем.
 Монолитное строительство — метод возведения зданий при котором основным материалом конструкций является монолитный железобетон.
 «Монолит Рекордс» — российский лейбл звукозаписи.
 Легендарные инопланетные артефакты в виде черных прямоугольных параллелепипедов в тетралогии Артура Кларка «Космическая Одиссея» и фильмов на их основе.
 Вымышленная религиозная секта из игры S.T.A.L.K.E.R.
 «Монолит-Б» — российский береговой комплекс разведки надводной и воздушной обстановки.
 «Монолит» — российская перспективная высокоточная управляемая авиационная ракета (см. также «С-8ОФП Бронебойщик»).

См. также 
 
 Монолитос

Примечания